Waliszew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
Waliszew est un village dans la voïvodie de Łódź.
Waliszew est un village dans la voïvodie de Mazovie.